Постолопрти (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Лоуни Устецкого края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1125 году.

География 
Расположен в 7 км к западу от города Лоуни, на реке Огрже, на высоте 193 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Устецкого края